Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Кая Канепі в третьому колі. Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову  з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р Маріно
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Я Ґайдошова
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К Вандевей
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ц Чжен
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Канепі
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Ф Пенетта
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= А Радванська
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М Дой
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Кербер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Йовановські
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд